Bobest de Zithavia (zithaviai Bobest en hongrois) est le patronyme d'une ancienne famille de la noblesse hongroise.

Histoire 
Originaire de Lőcse en Haute-Hongrie, la famille remonte à Fridrike Popst, cité en 1402 comme membre de la „Congregatio SS. Corporis Christi“. La filiation ininterrompue commence avec Ciriák Popst († 1519), probable petit-fils du précédent et grand-père du suivant Jakab, il est juge de Lőcse à plusieurs reprises et meurt en 1519 comme émissaire du roi Louis II de Hongrie. Lorsqu'en 1494 les rois Vladislas II de Hongrie et Jean Ier Albert de Pologne se rencontrèrent à Lőcse, alors, selon l'historien Wagner, l'un des rois fut hébergé dans la maison des Thurzó et l'autre dans la maison de Ciriák Popst.

Principaux membres
Jakab Bobest, valeureux officieux, gouverneur de forteresse (várnagy en hongrois), il est confirmé dans sa noblesse en 1563 par Ferdinand Ier qui lui fait don de nouvelles armoiries semblables à celle de la famille Thurzó. Fils de Cziriák Bobest († 1522) et de Kata Thurzó de Betlenfalva.
Fridrik II Bobest († 1620), juge et conseiller de Lőcse, il est au service du prince Gabriel Bethlen. Lőcse lui doit un bel orgue orné de ses armoiries. Il était seigneur de Lechnicz, Gibel et Mengus.
Fridrik V Bobest († 1748), capitaine sous Rákóczy, il défend un siège du château de Nedecz contre les Labanc (fidèles à l'Autriche) en 1709, est fait prisonnier et échappe de peu à la peine de mort.
Mátyás II Bobest († 1848), juge des nobles en chef et trésorier du comitat de Szepes.
Lajos-Sándor Bobest (1816°), président du tribunal Kuk du comitat de Szepes (1861), conseiller royal, notaire du tribunal public de Transdanubie.
Manó Bobest (1819-1882), procureur et greffier royal du comitat.
Vitéz Mátyás Mária Lőrinc Pál Bobest (1878°), colonel de l'armée territoriale royale hongroise, chevalier de l'Ordre de la Couronne de fer (), Croix du Mérite militaire (), Croix de fer (), médaille Signum Laudis (argent et bronze), Croix des Troupes de Charles.
István Bobest (1854-1920), avocat, docteur en droit.
Béla Bobest (1903-1965), docteur, ingénieur en chimie.

Sources
Iván Nagy : Magyarország családai 
Béla Kempelen : Magyar nemes családok
Hungarian Society of Family History Research

Bobest